La Coppa di Svizzera 1959 è stata la 2ª edizione della principale coppa nazionale svizzera di hockey su pista. Il torneo ha avuto luogo dal 3 giugno al 4 ottobre 1959 .

Il trofeo è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Risultati

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa svizzera di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1959